A201 är en motorväg i Belgien vid flygplatsen Zaventem.

Se även
Motorväg
Motorvägar i Belgien

Motorvägar i Belgien